Die Liste der Mannschaftskader der Top 16 2006/07 enthält alle Spieler, die in der französischen Top 16 im Schach 2006/07 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während der Club de Orcher la Tour Gonfreville, Évry Grand Roque, der Club de Montpellier Echecs und Cercle d’Echecs de Strasbourg mit je 9 Spielern auskamen, setzte Club de Chess 15 Paris 17 Spieler ein. Insgesamt kamen 189 Spieler zum Einsatz, von denen 66 alle 11 Runden mitspielten. Punktbeste Spielerin mit 9,5 Punkten aus 11 Partien war Silvia Collas (Gonfreville), je einen halben Punkt weniger erreichten Laurent Fressinet (Clichy), Şəhriyar Məmmədyarov (Club de Chess 15 Paris) und Roza Lallemand (Bischwiller).
Mit Leonid Kritz, Thal Abergel, Namiq Quliyev (alle Club de Chess 15 Paris), Bogdan Lalić (Cannes) und Xavier Beudaer (Évry) erreichten fünf Spieler 100 %, wobei Kritz, Abergel und Beudaert je zwei Partien spielten, Quliyev und Lalić je eine.
Ältester Spieler der Saison war der 1938 geborene Nikola Spiridonow (Paris Chess Club), jüngste Spielerin seine Mannschaftskollegin Sophie Aflalo (* 1995).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2007); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Januar 2007); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Januar 2007; AND = Andorra, ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BAN = Bangladesch, BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ISR = Israel, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAR = Marokko, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de Clichy-Echecs-92

Club de Cannes Echecs

Club de Chess 15 Paris

Club de Orcher la Tour Gonfreville

Club de La Tour Sarrazine Antibes

Club de Mulhouse Philidor

Évry Grand Roque

Club de Bischwiller

Club de Montpellier Echecs

Club de Vandœuvre-Echecs

Club d'Echecs Metz Fischer

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Paris Chess Club

Club de Marseille Echecs

Club de Cavalier Bleu Drancy

Club de Thomas Bourgneuf Créteil

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine des Poule A bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule B bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Haute bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Ergebnisse und Termine des Poule Basse bei der Fédération Française des Échecs (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2006
Schach 2007